Синекдем ( — «спутник», ) — географический трактат, составленный около 535 года Иероклом.

Статистический труд описывает административное деление Византийской империи в период правления императора Юстиниана I. Содержит информацию по 64 провинциям и, входящим в них 912 городам.

Синекдем послужил основой многих более поздних географических работ. В частности, был главным источником по географическим вопросам для сочинения Константина Багрянородного «О фемах» (), составленного в X веке.

Ссылки 
 

Книги VI века
Литература Византии
Книги о Византии